Plaatsen
Belle Vue (Meix-devant-Virton), een gehucht in Robelmont
Belle Vue (Venlo), een verdwenen boerderij en herberg in Venlo

 Brouwerijen
 Brouwerij Belle-Vue (Brussel), een voormalige geuzebrouwerij te Brussel
 Belle-Vue (bier), een in Brussel gebrouwen bier
 Brouwerij Belle Vue (Veurne), een voormalige brouwerij te Veurne
 Brouwerij Belle Vue (Wervik), een voormalige brouwerij en onroerend erfgoed te Wervik

 Erfgoed
 Grand Hôtel Belle-Vue, in De Haan
 Herberg A la Belle Vue, in Bavikhove
 Hotel Belle Vue, in Lombardsijde
 Grand Hôtel Belle Vue, in Middelkerke
 Cafe Belle Vue te Aarstelaar
 Résidence Bellevue te Antwerpen
 Herberg Belle Vue te Bouchout
 Kasteel Bellevue te Borgloon
 Estaminet A la Belle Vue te Gavere
 Herberg Belle Vue te Maarkedal
 Buitenverblijf Belle vue te Poperinge
 Herberg A la belle vue te Spiere-Helkijn
 Grand Hôtel Bellevue (Westende)